Жюлия Фике (, род. 24 сентября 2001), более известная как просто Жюлия, — французская певица.

В 13 лет она приняла участие во втором сезоне французского «Голоса. Дети» (который будет показан на телеканале TF1 в 2015 году) и так попала в поле зрения Лорана Бутонна́. Позже, когда Бутонна с Милен Фармер искали свежую молодую певицу, которая могла бы представить миру написанную ими новую песню под названием «S.E.X.T.O», они выбрали Жюлию.

С тех пор авторский дуэт Бутонна/Фармер пишет для Жюлии песни. После двух синглов увидел свет и её первый полнометражный альбом.

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы (EPs) 
 S.E.X.T.O (Remixes)

Синглы 

2018: «S.E.X.T.O»
2019: «#MESUISTROMPÉE»
2019: «Passe... comme tu sais»
2020: «Et toi mon amour»

Видеоклипы 
2018: «S.E.X.T.O»
2019: «#MESUISTROMPÉE»
2019: «Passe... comme tu sais»
2020: «Et toi mon amour»

Примечания 

Певцы и певицы Франции
Родившиеся в 2001 году
Милен Фармер